Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Kim Warwick per walkover.

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

 Assente
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali)
 Belus Prajoux /  Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1982